Инвитро, от .

 In vitro — технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке» — вне живого организма.
 Инвитро (компания) — российская сеть медицинских диагностических лабораторий.